Die Bezeichnung San Jeronimo (von Hieronymus) steht für:
San Jerónimo (Baja Verapaz), eine Großgemeinde (Municipio) im Departamento Baja Verapaz in Guatemala.
Distrikt San Jerónimo (Luya), einer der 23 peruanischen Distrikte, welche die Provinz Luya in der Region Amazonas bilden.
Departamento San Jerónimo, im Osten der Provinz Santa Fé im Zentrum Argentiniens.
San Jerónimo Norte, Stadt im argentinischen Departamento San Jerónimo.
San Jeronimo (Schiff), einen der größten Öltanker direkt vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges weltweit und 14 Jahre später unter dem Namen Southern Empress das größte Walfangschiff unter britischer Flagge.